Palais Liechtenstein steht für folgende Gebäude:

Österreich:
 Stadtpalais Liechtenstein, ein Stadtschloss im 1. Wiener Gemeindebezirk (Bankgasse), beherbergt Teile der Sammlung des ehemaligen Liechtenstein-Museums
 Palais Liechtenstein (Fürstengasse), auch Gartenpalais Liechtenstein, ein Stadtschloss im 9. Wiener Bezirk, beherbergt Teile der Sammlung des ehemaligen Liechtenstein-Museums
 Palais Liechtenstein (Herrengasse), ein ehemaliges Stadtschloss im 1. Wiener Gemeindebezirk
 Palais Liechtenstein (Feldkirch), ein Stadtschloss in Feldkirch

Tschechien:
 Palais Liechtenstein (Kleinseite), ein Stadtschloss in Prag
 Palais Liechtenstein (Kampa), ein Stadtschloss in Prag
 Palais Liechtenstein (Brünn), ein ehemaliges Stadtschloss in Brünn